Juanan ist der Vor- oder Spitzname folgender Personen:
 Juanan Delgado (* 1964), spanischer Rallye-Beifahrer, Gewinner des FIA-Cups für alternative Energien 2011
 Juanan (Fußballspieler) (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Juan Antonio Morales (* 1969), spanischer Basketballnationalspieler
 Juanan Urkijo (* 1959), baskischer Schriftsteller